Paul Stanley — сольный альбом ритм-гитариста и вокалиста американской хард-рок-группы Kiss Пола Стэнли, вышедший в 1978 году.

Об альбоме 
Paul Stanley один из четырёх сольных альбомов участников Kiss, выпущенных 18 сентября 1978 года. Остальные альбомы были выпущены Джином Симмонсом, Питером Криссом и Эйсом Фрэйли.

Диск достиг 40-го места в американском чарте Билборд. Альбом содержит только песни Пола Стэнли, в то время как остальные сольные альбомы содержали по одной кавер-версии других групп.

Список композиций

Сторона 1 
 «Tonight You Belong to Me» (Пол Стэнли) — 4:39
 «Move On» (Stanley, Микель Джапп) — 3:07
 «Ain’t Quite Right» (Стэнли, Джапп) — 3:34
 «Wouldn’t You Like to Know Me» (Стэнли) — 3:16
 «Take Me Away (Together as One)» (Стэнли, Джапп) — 5:26

Сторона 2 
 «It’s Alright» (Стэнли) — 3:31
 «Hold Me, Touch Me (Think of Me When We’re Apart)» (Стэнли) — 3:40
 «Love in Chains» (Стэнли) — 3:34
 «Goodbye» (Стэнли) — 4:09

Участники записи 
 Пол Стэнли — вокал, бэк-вокал, ритм-гитара, акустическая гитара, E-Bow, все гитары на треке 7
 Боб Кулик — соло-гитара, акустическая гитара
 Стив Баслоу — бас на треках 1-5
 Ричи Фонтана — барабаны на треках 1-4
 Эрик Нельсон — бас на треках 6-9
 Крейг Крампф — барабаны на треках 6-9
 Кармин Эппис — барабаны на треке 5
 Пеппи Кастро — бэк-вокал на треках 3 и 7
 Диана Грассели — бэк-вокал на треке 2
 Дуг (Глинг) Гацарос — пианино, струнные аранжировки и бэк-вокал на треке 7
 Стив Лейси — электрогитара на треке 8
 Мириам Наоми Вэил — бэк-вокал на треке 2
 Мария Видаль — бэк-вокал на треке 2

Технический персонал
 Джефф Гликсман — инженер, продюсер (на треках 5, 6, 8 и 9)
 Пол Групп — инженер
 Барбара Исаак — помощник инженера
 Джордж Марино — ремастеринг
 Пол Стэнли — продюсер, микширование
 Майк Стоун — микширование

«Hold Me, Touch Me (Think of Me When We’re Apart)» 

«Hold Me, Touch Me (Think of Me When We’re Apart)» - песня написанная Полом Стэнли, ритм-гитаристом и вокалистом американской хард-рок группы Kiss. Это единственный сингл с его одноимённого дебютного сольного альбома.

О сингле 
Достиг Топ-50 в США Billboard Hot 100 chart, достигший до 46 места на 4 ноября 1978 года. Песня была намечена на 12 недель и была вторым по успешности синглом из четырёх сольных альбомов, после того, как сингл Эйса Фрейли «New York Groove» поднялся до 13-го места в чарте Билбоард. Сингл Джина Симмонса «Radioactive» стал третьим самым успешным синглом Kiss, в то время как два сингла Питера Крисса, «„Don’t You Let Me Down“» и «„You Matter to Me“», не попали в чарты.

Участники записи 
 Пол Стэнли — вокал, бэк-вокал, ритм-гитара, соло-гитара, акустическая гитара, бас-гитара, E-Bow
 Крейг Крампф — барабаны
 Пеппи Кастро — бэк-вокал
 Дуг (Глинг) Гацарос — пианино, струнный ансамбль, бэк-вокал

Технический персонал
 Джефф Гликсман — инженер, продюсер
 Пол Групп — инженер
 Барбара Исаак — помощник инженера
 Джордж Марино — ремастеринг
 Пол Стэнли — продюсер, микширование
 Майк Стоун — микширование

Чарты 
Альбом — журнал Билбоард (Северная Америка)

Синглы — Чарт Билбоард (США)

Синглы — Чарт Билбоард (Канада)

Singles — Чарт Билбоард (Великобритания)

Примечания

Ссылки 
 Kiss FAQ — Paul Stanley , Данные на 13 апреля 2006 года.
 KISSONLINE.COM Discography- Paul Stanley, данные на 28 июля 2008 года.
 The KISSFAQ- RIAA Certifications, данные на 28 июля 2008 года.

Альбомы Kiss
Альбомы Пола Стэнли
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, записанные на Electric Lady Studios